Зейн — фамилия. Известные носители:

 Зейн, Билли (род. 1966) — американский актёр и продюсер.
 Зейн, Клейтон (род. 1977) — австралийский футболист.
 Зейн, Махер (род. 1981) — шведский RnB исполнитель ливанского происхождения.
 Зейн, Сами (род. 1984) — канадский рестлер.
 Зейн, Франц-Альберт Александрович (1862—1918) — русский военачальник, государственный деятель.
 Зейн, Фрэнк (род. 1942) — американский бодибилдер, трёхкратный обладатель титула «Мистер Олимпия».